Air Supply — дует англійського гітариста Грема Рассела (народився 1 червня 1950) та австралійського вокаліста Рассела Хітчкока (народився 15 червня 1949), який користувався великим успіхом на рубежі 1970-х та 1980-х завдяки м'яким баладам в стилі «софт рок». Роботи Air Supply відрізнялись достатком бек-вокалу і густою оркестровкою. Їх останнім великим хітом стала версія пісні Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing At All » (1983).

Дискографія

Альбоми 
 Air Supply (1976)
 The Whole Thing's Started (1977)
 Love & Other Bruises (1977)
 Life Support (1979)
 Lost in Love (1980)
 The One That You Love (1981)
 Now and Forever (1982)
 Air Supply (1985)
 Hearts in Motion (1986)
 The Christmas Album (1987)
 The Earth Is... (1991)
 The Vanishing Race (1993)
 News from Nowhere (1995)
 The Book of Love (1997)
 Yours Truly (2001)
 Across the Concrete Sky (2003)
 «Ultimate Air Supply» (2003)
 Mumbo Jumbo (2010)

Збірки 
 Greatest Hits (1983)
 Making Love... The Very Best of Air Supply (1983)
 Now and Forever...Greatest Hits Live (1995)
 The Definitive Collection (1999)
 Sweet Dreams — The Encore Collection (2001)
 Forever Love: 36 Greatest Hits (2003)
 It Was 30 Years Ago Today (2005)
 The Singer and the Song (acoustic and unplugged, 2006)

DVD 
 Now and Forever...Greatest Hits Live (1995)
 The Definitive DVD Collection (2001)
 It Was 30 Years Ago Today (2005)
 The Singer And The Song (2006)
 Live in Jerusalem (2012)

Сингли 
 «Lost in Love» (1980)
 «All Out of Love» (1980)
 «Every Woman in the World» (1981)
 «The One That You Love» (1981)
 «Here I Am» (1981)
 «Sweet Dreams» (1982)
 «Even the Nights Are Better» (1982)
 «Young Love» (1982)
 «Two Less Lonely People in the World» (1983)
 «Making Love Out of Nothing at All» (1983)
 «Just as I Am» (1985)
 «The Power of Love (You Are My Lady)» (1985
 «Lonely is the Night» (1986)
 One More Chance* (1986)
 «Without You» (1991)
 «Stronger Than the Night» (1991)
 «Stop the Tears» (1992)
 «Its Never Too Late» (1993)
 «Goodbye» (1994)
 «Unchained Melody» (1995)
 «Always» (1995)
 «Someone» (1995)
 «The Way I Feel» (1995)
 «Strong Strong Wind» (1997)
 «You Are The Reason» (2001)
 «Goodnight» (2003)
 «Shadow of the Sun» (2003)
 «Dance With Me» (2010)
 «Faith in Love» (2010)
 «Sanctuary» (2011)

Посилання 

 http://www.airsupplymusic.com/ 
 

Австралійські рок-гурти
Софт-рок гурти
Музичні колективи, що з'явились 1975
Музичні гурти Мельбурна
Лауреати премії ARIA Award
Музиканти Arista Records
Музиканти Columbia Records